Варнек:

Фамилия 
 
 Варнек, Густав (1834—1910) — немецкий богослов, основатель миссиологии.
 Варнек, Иван Александрович (1819—1877) — академик архитектуры Императорской Академии художеств
 Варнек, Константин Александрович (1828—1882) — художественный критик.
 Варнек, Лаврентий Лаврентьевич (1760—1807) — генерал-майор русской императорской армии.
 Варнек, Николай Александрович (1823—1876) — профессор Московского университета по кафедре сравнительной анатомии и физиологии.
 Варнек, Пётр Александрович (1901—1980) — писатель русского зарубежья, историк, автор книг по истории русского флота (сын А. И. Варнека).

Прочее 
 Варнек — посёлок на острове Вайгач, названный в честь А. И. Варнека.
 «Варнек» — российский теплоход (IMO 8943002), построенный в 1974 году как танкер-водовоз «Водолей-1» и потерпевший крушение в Белом море в июле 2010 года.